Dunaj – rzeka w Europie
 Dunaj – czeski zespół rockowy

Cieki w Polsce:
 Dunaj – struga, dopływ Kamiennej
 Dunaj – struga, dopływ Zgłowiączki

Miejscowości w Polsce:
 Dunaj – kolonia Starkowa w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Kłodzko
 Dunaj – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Piątek
 Dunaj – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim, w gminie Stupsk
 Dunaj – gajówka w województwie mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czarnia

Miejscowości na świecie:
 Dunaj (ros. Дунай) – miejscowość w Rosji w Kraju Nadmorskim